Il doppio del torneo di tennis US Indoor Open 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jimmy Connors e Ilie Năstase che hanno battuto in finale Jan Kodeš e Roger Taylor 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Jimmy Connors /  Ilie Năstase (Campioni)
 Jürgen Fassbender /  Karl Meiler (quarti di finale)

 Vitas Gerulaitis /  Alex Mayer (quarti di finale)
 Vladimir Kakulia /  Alex Metreveli (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Indoor National Championships 1975